Laure Valée (née en 1992), présentatrice française d'esport ;
 Sylvain Charles Valée (1773-1846), général français du Premier Empire.

Homonymie